Баско () — муниципалитет 5-го класса на территории филиппинского региона Долина Кагаян. Административный центр провинции Батанес.

История 
Поселение, из которого позднее выросли посёлок и муниципалитет, было основано испанским генерал-губернатором Филиппин  и первоначально называлось Санто-Доминго-де-Баско.

Географическое положение 
Муниципалитет находится в северной части острова Батан, на расстоянии приблизительно 655 километров к северо-северо-востоку (NNE) от столицы страны Манилы и занимает площадь 49,46 км². Абсолютная высота посёлка — 70 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным Национального статистического управления Филиппин численность населения муниципалитета в 2010 году составляла 7907 человек.

Транспорт 
На территории муниципалитета расположен  (ICAO: RPUO, IATA: BSO).

Административное деление 
Территория муниципалитета административно подразделяется на 6 барангаев:
 Ihuvok II (Kayvaluganan)
 Ihuvok I (Kaychanarianan)
 San Antonio
 San Joaquin
 Chanarian
 Kayhuvokan

Примечания 

Муниципалитеты Филиппин